Bredsjö kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bredsjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun, 
Bredsjön, Halland, sjö i Falkenbergs kommun,  (16,1 ha)
Bredsjön (Döderhults socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun,  (31,7 ha)
Bredsjön (Tuna socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (76,3 ha)
Bredsjö, Västergötland, sjö i Tranemo kommun,  (11,3 ha)
Bredsjön (Daretorps socken, Västergötland), sjö i Tidaholms kommun,  (57,9 ha)
Bredsjön (Södra Vings socken, Västergötland), sjö i Ulricehamns kommun,  (43,6 ha)
Bredsjön (Godegårds socken, Östergötland), sjö i Motala kommun,  (1,35 km²)
Bredsjön (Hällestads socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (36,9 ha)
Bredsjön (Tjällmo socken, Östergötland), sjö i Motala kommun,  (16,5 ha)
Bredsjön, Södermanland, sjö i Strängnäs kommun,  (43,9 ha)
Bredsjön (Grythyttans socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun,  (36,8 ha)
Bredsjön (Ljusnarsbergs socken, Västmanland), sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (70 ha)
Lilla Bredsjön, sjö i Hällefors kommun,  (17,5 ha)
Stora Bredsjön, Västmanland, sjö i Hällefors kommun,  (58,8 ha)
Bredsjön (Järlåsa socken, Uppland), sjö i Uppsala kommun,  (1,24 km²)
Bredsjön (Roslags-Bro socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun,  (24 ha)
Bredsjön (Dalby socken, Värmland, 672377-136411), sjö i Malung-Sälens kommun och Torsby kommun,  (4,89 km²)
Bredsjön (Dalby socken, Värmland, 673209-133580), sjö i Torsby kommun,  (82,9 ha)
Bredsjön (Fryksände socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (30,8 ha)
Bredsjön (Köla socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (47,6 ha)
Bredsjön (Lekvattnets socken, Värmland), sjö i Sunne kommun och Torsby kommun,  (17,7 ha)
Bredsjön (Norra Finnskoga socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (8,65 ha)
Bredsjön (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (40,7 ha)
Bredsjön (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (7,26 km²)
Bredsjön (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (77,5 ha)
Bredsjön (Söderbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (22,5 ha)
Norra Bredsjön, sjö i Smedjebackens kommun,  (1,89 km²)
Stora Bredsjön, Dalarna, sjö i Hedemora kommun,  (24,6 ha)
Bredsjön, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (3,55 ha)
Bredsjön, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (2,41 km²)
Bredsjön (Hässjö socken, Medelpad), sjö i Timrå kommun,  (17,3 ha)
Bredsjön (Ljustorps socken, Medelpad), sjö i Timrå kommun,  (61,4 ha)
Bredsjön, Timrå kommun, by belägen norr om sjön
Bredsjön (Anundsjö socken, Ångermanland, 707588-161469), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (79 ha)
Bredsjön (Anundsjö socken, Ångermanland, 708107-160424), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (61,3 ha)

Se även
Breasjön
Bredasjön
Bredsjö (ort)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn